Jay McClement (né le  à Kingston, province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club 
Il attaque sa carrière en 1999 dans la Ligue de hockey de l'Ontario en jouant pour les Battalion de Brampton. Il est choisi en 2001 au cours du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey par les Blues de Saint-Louis en , en . De 2002 à 2005, il passe professionnel avec les IceCats de Worcester en Ligue américaine de hockey. En 2005-2006, il rejoint les Blues de Saint-Louis en LNH. Le , il est échangé avec Erik Johnson et un choix de première ronde à l'Avalanche du Colorado en retour d'un choix de deuxième tour, Chris Stewart et Kevin Shattenkirk.

Carrière internationale 
Il représente l'Équipe du Canada lors des Championnat du monde 2007. Il a également participé à des mondiaux juniors.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1999-2000 || Battalion de Brampton || LHO ||63||13||16||29||34||6||0||4||4||8 
|- 
| 2000-2001 || Battalion de Brampton ||  LHO ||66||30||19||49||61||9||4||2||6||10 
|-  
| 2001-2002 || Battalion de Brampton ||  LHO ||61||26||29||55||43|| -|| -|| -|| -|| -
|-  
| 2002-2003 || Battalion de Brampton ||  LHO ||45||22||27||49||37||11||3||4||7||11 
|- 
| 2002-2003 || IceCats de Worcester || LAH ||- ||- ||- ||- ||- ||1||0||0||0||0 
|-
| 2003-2004 || IceCats de Worcester || LAH ||69 ||12||13||25 ||20||10||0||3||3||0 
|- 
| 2004-2005 || IceCats de Worcester || LAH ||79 ||17||34||51||45 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2005-2006 || Blues de Saint-Louis || LNH||67||6||21||27||30|| -|| -|| -|| -|| -
|- 
| 2005-2006 || Rivermen de Peoria || LAH ||11 ||4||5||9 ||4||4||0||2||2||2 
|- 
| 2006-2007 || Blues de Saint-Louis || LNH ||81 ||8 ||28||36||55|| -|| -|| -|| -|| -
|- 
| 2007-2008 || Blues de Saint-Louis || LNH ||81||9||13||22||26|| -|| -|| -|| -|| -
|- 
| 2008-2009 || Blues de Saint-Louis || LNH ||82 ||12 ||14||26||29||4 ||0 ||0 ||0 ||4
|- 
| 2009-2010 || Blues de Saint-Louis || LNH ||82 || 11 || 18 || 29 || 22 || -|| -|| -|| -|| -
|- 
| 2010-2011 || Blues de Saint-Louis || LNH || 56 || 6 || 10 || 16 || 18 || -|| -|| -|| -|| -
|- 
| 2010-2011 || Avalanche du Colorado || LNH || 24 || 1 || 3 || 4 || 12 || -|| -|| -|| -|| -
|- 
| 2011-2012 || Avalanche du Colorado || LNH || 80|| 10|| 7|| 17|| 31|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || Maple Leafs de Toronto ||LNH || 48 || 8 || 9 || 17 || 11 || 7 || 0 || 0 || 0 || 0 
|-
| 2013-2014 || Maple Leafs de Toronto || LNH || 81 || 4 || 6 || 10 || 32 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Hurricanes de la Caroline || LNH || 82 || 7 || 14 || 21 || 17 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Hurricanes de la Caroline || LNH || 77 || 3 || 8 || 11 || 24 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Hurricanes de la Caroline || LNH || 65 || 5 || 3 || 8 || 18 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || HC Olten || LNB || 32 || 6 || 16 || 22 || 24 || 16 || 1 || 1 || 2 || 10

| 906 || 90 || 154 || 244 || 325 || 11 || 0 || 0 || 0 || 4

Au niveau international

Références 

Naissance en mars 1983
Naissance à Kingston (Ontario)
Joueur international canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Blues de Saint-Louis
Joueur des Blues de Saint-Louis
Joueur de l'Avalanche du Colorado
Joueur des IceCats de Worcester
Joueur des Rivermen de Peoria (LAH)
Joueur du Battalion de Brampton
Champion du monde de hockey sur glace
Joueur des Maple Leafs de Toronto
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Hurricanes de la Caroline
Joueur du HC Olten